Gunnar Källström
 Harry Källström
 Kim Källström
 Marjo Matikainen-Kallström